Hatchett ist der Nachname folgender Personen:

 Charles Hatchett (* 1. Februar 1765; † 3. Oktober 1847), englischer Chemiker
 Venus Hatchett (Zombina), Sängerin der britischen Horrorpunkband Zombina and the Skeletones
 Glenda Hatchett, Richterin der amerikanischen Gerichtsshow Judge Hatchett
 Derrick Hatchett (* 14. August 1958), US-amerikanischer Footballspieler